Simei (em hebraico: שמעי) é o nome de vários personagens referenciadas na Bíblia hebraica e na literatura rabínica.

 O segundo filho de Gérson e neto de Levi (, , ). A família de David
 einitas, como um ramo da tribo de Levi, é mencionado em , , ,  ("Simei" no versículo 9 é evidentemente um erro de escriba), e em .

Simei foi um personagem bíblico, filho de Gera, um dos parentes de Saul.Apareceu pela primeira vez na Bíblia amaldiçoando Rei Davi.Ele era da tribo de Benjamim.

A maldição 
Simei foi se encontrar com David e começou a amaldiçoá-lo e jogar pedras nele e em seus oficiais. Ele disse que Deus entregou o reino a Absalão e ficou chamando ele de criminoso, além de ter falado que Deus castigou-o por ter matado as pessoas da família de Saul. Abisai pediu permissão a David para matar Simei, mas ele negou para Joabe e a ele.

O pedido de perdão 
Depois que Davi voltou para o trono que lhe fora retirado,Simei foi ao encontro de Davi para lhe pedir perdão.

Morte 
Salomão pediu que Simei não saísse de Jerusalém.Mas dois escravos de Simei fugiram e foram para a casa do Governador de Gate.Simei saiu da cidade.Salomão soube, deu ordem a Benaías que matou Simei.